7-я отдельная гвардейская танковая бригада может означать:
 7-я отдельная гвардейская танковая бригада (СССР)
 7-я отдельная гвардейская танковая бригада (формирования 2009 года)